Гулиц, Андрей Андреевич — генерал-майор армии Петра I, участник Северной войны.
 Гулиц, Иоаким Андреевич — командир Киевского 5-го гренадерского полка, позднее генерал-майор.